Neger kan henvise til flere emner:

 Neger - om ordet "neger"
 Negroide race - om en menneskerace
 Neger (bemandet torpedo) - tysk torpedo-våben fra 2. verdenskrig

Se også
 Afrodansker - dansker af afrikansk afstamning
 Afroamerikaner - del af befolkningen i USA, som i større eller mindre grad stammer fra den sorte befolkning i Afrika
 Bladneger - slangord for en journalist, der skriver uden at få sit navn nævnt
 Nigger - nedsættende og kontroversielt slangord afledt fra ordet neger